Tamiza (ang. Thames) – rzeka w Wielkiej Brytanii
 Thames – miasto w Nowej Zelandii
 Thames – rzeka w Ontario
 Thames – rzeka w amerykańskim stanie Connecticut